Turlupin : adepte du Libre-Esprit
 Turlupin (acteur) : nom de scène d'Henri Legrand, dit Belleville
 Dérivé du précédent, amateur de turlupinades, de plaisanteries d'un goût douteux.
 Turlupin est un roman de Leo Perutz.